

Pessoas 
 Mercedes McNab
 Sir Allan Napier McNab

Localidades 
 McNab (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes